

Toponyme

Canada 
 Albertville, une municipalité du Québec ;
 Albertville, une municipalité de la Saskatchewan ;

États-Unis 
 Albertville, une localité de l'Alabama ;
 Albertville, une localité du comté de Wright dans le Minnesota ;

France 
 Albertville, une commune de Savoie en France ;

République démocratique du Congo 
 Albertville, l'ancien nom de la ville de Kalemie en République démocratique du Congo.